Caucaguita, ou l'une de ses graphies, peut désigner :

Toponymes

Caucagüita : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Sucre dans l'État de Miranda ;
 Caucagüita : capitale de la paroisse civile de Caucagüita de la municipalité de Sucre dans l'État de Miranda.

Homonymie de toponyme